Als Weltmeisterschaft 1941 oder WM 1941 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1941 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1941 (inoffiziell)
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941 (inoffiziell)

Sportveranstaltung 1941
Weltmeisterschaften nach Jahr